Die Myanmar National League 2022 war die 13. Spielzeit der höchsten Fußballliga in Myanmar.

Aus Sponsorengründen ist die Liga auch als MPT Myanmar National League (Myanma Posts and Telecommunications) bekannt. Die Saison startete am 25. Juni 2022 und endete am 16. November 2022. Wegen der anhaltenden Sicherheitsprobleme im Land wurden alle Saisonspiele im hauptstädtischen Thuwanna-Stadion ausgetragen.

Mannschaften

Tabelle 
Stand: Saisonende 2022

|}

Torschützenliste 
Stand: Saisonende 2022

Hattricks 
Stand: Saisonende 2022

Weblinks 
 Offizielle Website
 Myanmar National League 2022 in der Datenbank von soccerway.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2022
2022